Amphétamine peut désigner :
 amphétamine, une substance utilisée dans le traitement de plusieurs maladies, mais dont l'usage non médical est criminalisé ;
 Amphetamine, un film hongkongais sorti en 2010.

Amphétamines (au pluriel) peut désigner :
 amphétamines, un groupe de molécules apparentées à l'amphétamine, en général de structure phényléthylamine.